Podrobné výsledky ze zápasu řecko-římského na II. Evropských hrách v roce 2019.

Informace 
 místo: Sportovní palác, Minsk
 vyřazovací boje: 28. až 30. června 2019
 přihlášených: 96 klasiků
 nastoupilo: 94 klasiků
 počet váhových kategorií: 6
 počet zemí: 27 zemí
6× (Bělorusko, Gruzie, Rusko, Turecko, Ukrajina), 5× (Arménie, Ázerbájdžán, Německo, Maďarsko), 4× (Bulharsko, Chorvatsko, Polsko, Srbsko), 3× (Moldavsko, Norsko, Rumunsko, Švýcarsko), 2× (Rakousko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Švédsko), 1× (Česko, Řecko, Itálie, Portugalsko)

Herní systém 
Maximální počet startujících v jednotlivých váhových kategoriích byl 16.
Soutěžící byli rozlosování do dvou skupin bez nasazení favoritů. Vítěz každé skupiny (finalista) vytáhl do oprav soupeře, které v předchozích kolech porazil. Soutěžící, který nevyhrál jediný soutěžní zápas má v kolonce CP (celkové pořadí) zapsané úč. (účast).

Hrací doba 2 × 3 minuty.
Za jednotlivé chvaty dostávají soutěžící technické body. Zápas končí před časovým limitem několika způsoby – udržení soupeře na lopatkách, technická převaha, diskvalifikace, zranění. V případě vyrovnaného stavu po uplynutí hrací doby rozhoduje o vítězi dodatečná kritéria – vítězí poslední bodující v zápase. Po skončení rozhodčí zápas klasifikují klasifikačními body podle způsobu výhry. Maximální počet klasifikačních bodů 5 je za vítězství před časovým limitem na lopatky, zranění, vzdaní se. Výhra na technickou převahu je hodnocena 4 klasifikačními body. Vítězství na body po uplynutí časového limitu je hodnoceno 3 klasifikačními body.

V kolonce jednotlivých kol je výsledek zápasu zapsán ve formě: číslo soupeře / technické body / klasifikační kód (viz legenda)_klasifikační body

Podrobné výsledky v zápasu ve volném stylu

Kategorie do 60 kg 
Vyřazovací boje: 28. června 2019
Souboje o medaile: 29. června 2019

zdroj

Kategorie do 67 kg 
Vyřazovací boje: 28. června 2019
Souboje o medaile: 29. června 2019

zdroj

Kategorie do 77 kg 
Vyřazovací boje: 28. června 2019
Souboje o medaile: 29. června 2019

zdroj

Kategorie do 87 kg 
Vyřazovací boje: 29. června 2019
Souboje o medaile: 30. června 2019

zdroj

Kategorie do 97 kg 
Vyřazovací boje: 29. června 2019
Souboje o medaile: 30. června 2019

zdroj

Kategorie do 130 kg 
Vyřazovací boje: 29. června 2019
Souboje o medaile: 30. června 2019

zdroj

Legenda 
VPO – vítězství na technické body bez ztráty technického bodu a bez napomínání
VPO1 – vítězství na technické body se ztrátou bodu či napomenutím

VFA – vítězství před časovým limitem – na lopatky
VFO – vítězství před časovým limitem – soupeř vzdal
VIN – vítězství před časovým limitem – soupeř se zranil
VSU – vítězství před časovým limitem – technická převaha
VSU1 – vítězství před časovým limitem – technická převaha se ztátou bodu či napomenutí
VCA – vítězství před časovým limitem – tři napomenutí (pasivita apod.)

DSQ – diskvalifikace jednoho zápasníka za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)
2DSQ – diskvalifikace obou zápasníků za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)

Zápas na Evropských hrách
Zápas v roce 2019
Evropské hry 2019
Zápas v Bělorusku